Еле́на Степа́новна Ле́вченко (; род. 30 апреля 1983, Гомель, БССР, СССР) — белорусская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Играет на позиции центровой. В конце января 2021 года подписала контракт с греческим «Панатинаикосом». В 2022 году объявила о завершении профессиональной карьеры.

Биография 
Родилась 30 апреля 1983 года в Гомеле. Заниматься баскетболом начала в гомельской СДЮШОР-9, первым тренером спортсменки был Виктор Орлов. Позднее перешла в минское республиканское училище олимпийского резерва. На чемпионате Европы дебютировала в 1999 году. В 2000 году переехала на учёбу в США, где окончила колледж в штате Западная Виргиния, став первой белорусской спортсменкой, выступавшей в США.

31 января 2021 года Левченко сообщила о подписании контракта с греческим «Панатинаикосом».

Общественная позиция 

18 августа 2020 года Елена Левченко подписала открытое письмо представителей спортивной отрасли Республики Беларусь с требованием признать недействительными выборы президента Республики Беларусь, прошедшие 9 августа 2020 года.

30 сентября 2020 года за участие в несанкционированных массовых мероприятиях спортсменке дали 15 суток ареста. Вину устанавливали по фотографии в Instagram и новости на сайте «Прессбола». В зале суда было больше 25 человек, поддерживающих Елену, в основном спортсмены.

Спустя 15 суток заключения Елена вышла на свободу.

По словам Елены, во время заключения, ее саму и ее сокамерниц намеренно содержали с серьезными нарушениями распорядка тюрьмы (отсутствие отопления, горячей воды, матрасов и возможности воспользоваться душем), в целях оказания психологического давления.

Достижения 
 Четвёртое место Всемирных юношеских игр (Москва): 1998
 Признана лучшей центровой чемпионата Европы среди кадеток: 1999
 Чемпионка Балтийской лиги (признана самой полезной баскетболисткой лиги): 2000
 Вошла в десятку лучших игроков колледжей США по версии KODAK: 2002
 Вошла в десятку лучших игроков колледжей США по версии KODAK: 2003
 Чемпионка Литвы: 2007
 Чемпионка России: 2009, 2012
 Обладатель Кубка России: 2009, 2012
 Бронзовый призёр Евролиги: 2008, 2009, 2012
 Серебряный призёр Кубка России: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2007
 Финалистка WNBA: 2010
 Чемпионка Польши (признана MVP финала): 2011
 Участница Матча Всех Звёзд Евролиги: 2011
 Лучшая центровая чемпионата мира: 2010

Национальная сборная 
Выступает за сборную Белоруссии по баскетболу с 2001 года. Участница Олимпийских игр 2008 и 2016 годов, чемпионата мира в Чехии, а также чемпионатов Европы 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте БК УГМК
 Официальный сайт Елены Левченко
  // Onliner Belarus. 15 октября 2020.
  // Жизнь-малина. 29 октября 2020.

Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по баскетболу
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки БК «Вичи-Айстес»
Игроки ЖБК «Эстудиантес»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Галатасарай»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки ЖБК «Гожув-Велькопольски»
Игроки ЖБК «Висла»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки ЖБК «Панатинаикос»
Заключённые в Белоруссии
Выпускники Колледжа Семинол штата Флорида